World Wide Web, azaz a világháló rövidítése
 WWW, Kim Dzsedzsung-album